Liebstadt (Saksen), een plaats in Saksen (Duitsland)
 Miłakowo in Polen, tot 1945 een Duitse plaats met de naam Liebstadt